O Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1992 foi a 56ª edição do torneio, disputada entre os dias 28 de abril e 10 de maio de 1992, em  Praga e Bratislava, Tchecoslováquia. Doze times participaram, com a Fase Preliminar consistindo em dois grupos de seis, com os quatro melhores times de cada grupo avançando às Quartas-de-final. A Suécia manteve seu título, batendo a Finlândia por 5-2 na final, e tornando-se campeã europeia pela sexta vez. Este foi o último Campeonato Mundial de que a Iugoslávia participou, antes de sua dissolução.

Campeonato Mundial Grupo A (Tchecoslováquia)

Fase Preliminar

Grupo 1

Grupo 2

Fase de Consolação - 11º e 12º lugar

Quartas-de-final

Semifinais

Disputa de Terceiro Lugar

Final

Campeonato Mundial Grupo B (Áustria)

Campeonato Mundial Grupo C1 (Grã-Bretanha)

Campeonato Mundial Grupo C2 (África do Sul)

Tabela do Campeonato Mundial

Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo
1992 no hóquei no gelo